

Patronyme 

 Alexander Revell (1985-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Ernest John Revell (1934-2017), érudit écossais, expert en hébreu biblique.
 Graeme Revell (1955-), compositeur néo-zélandais ;
 Grey Revell (1973-), compositeur américain.
 Guy Revell (1941-1981), patineur artistique canadien ;
 Viljo Revell (1910-1964), architecte finlandais ;

Pseudonyme 
 Louisa Revell, pseudonyme de Ellen Hart Smith, historienne et biographe américaine, sous lequel elle a publié des romans policiers.

Commerce et industrie 
 Revell, fabricant de kits pour le modélisme.

Voir aussi 

  : page d'homonymie
  : page d'homonymie
  : page d'homonymie

Homonymie de patronyme